У́ри Цви Гри́нберг (, 22 сентября 1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне в Золочевской общине Львовской области Украины — 8 мая 1981, Тель-Авив, Израиль) — еврейский поэт и публицист, писал на иврите и идише. Лауреат премии имени Х. Н. Бялика (1947, 1957) и Государственной премии Израиля (1957). Почётный доктор философии Тель-Авивского университета (1978), член Академии языка иврит (1959). Депутат кнессета первого созыва (1949—1951) от партии Херут.

Биография

Ранние годы, начало творческой деятельности 
Ури Цви Гринберг родился 22 сентября 1896 года в местечке Бялый Камень в Восточной Галиции, которая входила тогда в состав Австро-Венгерской империи. Он был старшим сыном главы хасидского двора раввина Хаима Гринберга и Бас-Шевы Гринберг (урождённой Ландман). Когда ему было полтора года, его семья переехала в Лемберг (нынешний Львов), бывший в то время одним из центров еврейской культуры. Будучи сыном ца́дика, он получил ортодоксальное еврейское образование.

В 1912 году в одесском журнале «а-Шилло́ах» и других периодических изданиях печатаются первые стихи Гринберга на иврите. В том же году в журнале «Дер и́дишер а́рбетер» (Еврейский рабочий), выходившем в Лемберге, печатаются его стихотворения на идише. На идише были написаны первые книги его стихов, важнейшей из них стала изданная отдельной книгой поэма «Мефистофель».

В 1915 году Гринберга призвали в австрийскую армию. Во время Первой мировой войны он принимал участие в кровопролитных боях на Сербском фронте. К концу войны бежал с фронта и вернулся во Львов. Сборник его стихов «Ин цайтнс-ройш» («В шуме времён», 1919), изданный в расширенном варианте под названием «Криг аф дэр эрд» («На земле — война», 1923), был одним из первых в литературе на идише художественным откликом на бедствия войны.

После возвращения с фронта Ури Цви Гринберг становится свидетелем еврейского погрома во Львове, учинённого поляками в ноябре 1918 года. Поэту, его родителям и шести сёстрам чудом удалось спастись. Ужасы погрома оставили глубокий след в его душе.

В 1920 году Гринберг переезжает в Варшаву, где примыкает к группе литераторов-модернистов, творивших на идише, и становится признанным лидером еврейских экспрессионистов. В это время он печатается на идише в изданиях «Халя́стрэ» («Ватага») и «Ри́нген», на иврите в «а-Ткуфа́» («Эпоха»). В 1922 году становится редактором созданного им же журнала на идише «Альбатрос». В нём Гринберг выступил с гневным осуждением преступлений христиан против еврейского народа, после чего польские власти выдали ордер на арест поэта, по обвинению в оскорблении христианской религии. Вынужденный бежать из Польши, он продолжает издание журнала в Берлине, там он в 1923 году публикует свою поэму «Ин ма́лхус фун це́йлем» («В царстве креста»), в которой уже предвидит Катастрофу. В 1923 году Гринберг репатриируется в Палестину.

В его раннем творчестве преобладают мотивы религиозного благочестия, любви к женщине, к природе, тоска по земному счастью. В книге «Мефистофель» их окончательно вытесняют мотивы одиночества, страха, отчаяния, крушения жизненных устоев в мире, чувство скорби и боль за давние и новые страдания еврейского народа.

На Земле Израиля 
В первые годы после алии Гринберг примыкает к сионистскому рабочему движению. В 1925 году, после основания газеты «Давар», становится её постоянным сотрудником. В это время он воспевает халуцим (первопроходцев), за их самоотверженность в борьбе за достижения общенациональных целей. Публикуется в основном в периодических изданиях и сборниках, издававшихся рабочим движением. Выступает с резкой критикой «искусства для искусства» и призывает к активному включению поэзии в общественную и политическую жизнь Палестины, в борьбу за возрождение национального духа и свободу еврейского народа.

Вскоре Гринберг разочаровывается в рабочем движении. Он публикует книгу «Ке́лев ба́ит» («Дворовая собака»), в которой критикует переросшую в самоцель борьбу за улучшение жизни рабочих как отступничество от мессианской идеи возрождения еврейского государства. Во время арабского восстания в 1929 году обвиняет политическое руководство ишува в примирительной позиции и отсутствии адекватной реакции на массовые убийства евреев арабами. Он требует чётко определить задачу сионизма как восстановление суверенитета еврейского народа в Эрец-Исраэль. Возникает острый конфликт, приведший к конфронтации поэта с руководством ишува. Эти события побудили Гринберга вступить в партию сионистов-ревизионистов, которую он впоследствии представлял на сионистских конгрессах. Кроме того, в 1930 году он вступает в подпольный «Союз бунтарей».

Произведения и поэтические сборники 
 Сборник стихов «В кипении времён» (1919, идиш).
 Поэма «Мефистофель» (1921, идиш).
 Поэма «В царстве креста» (1923, идиш).
 Сборник стихов «На земле война» (1923, идиш).
 Поэтические сборники «Великий ужас и луна», «Растущее мужество», «Видение одного из легионов», «Девяносто и девять», «Укрепрайон и речь сына крови» (1920-е-1930-е гг., иврит).
 Сборник лирических стихотворений «Анакреон на полюсе скорби» (1928, иврит).
 Сборник «Дворовая собака» (1929, иврит).
 Поэма «Башня трупов» (1937, иврит).
 «Книга обличения и веры» (1937, иврит).
 Сборник стихов и поэм «Реховот Наречный» (1951, иврит).
 Посреди мира и посреди времени (1979 г.)
 Избранные стихи (1979 г.)
 Все рукописи: поэзия (1990—1995 гг.)

Библиография 
 Зеев Султанович «Ури Цви Гринберг. О Боге, о мире, о времени нашем», изд. «Дом наследия Ури Цви Гринберга», 2002 г.
 Аудиокнига по книге Зеев Султанович «Ури Цви Гринберг. О Боге, о мире, о времени нашем»  Издательство аудиокниг «Творящее слово», Иерусалим 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дом наследия Ури Цви Гринберга
 Дом наследия Ури Цви Гринберга 
 Ури Цви Гринберг на русском в переводах Михаила Польского
 Аудиокнига-мелодекламация по поэме Ури-Цви Гринберга «Майса о кринице и рыбе» Перевёл и читает Михаил Польский. Издательство аудиокниг «Творящее слово», Иерусалим 2020
 Ури Цви Гринберг на иврите

Поэты на иврите
Поэты на идише
Поэты Израиля
Поэты подмандатной Палестины
Лауреаты Государственной премии Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета I созыва
Лауреаты премии имени Бялика
Почётные доктора Иешива-университета